Shkoza (, ) ist eine Ortschaft im Südwesten Kosovos und gehört zur Gemeinde Prizren.

Geographie 
Shkoza befindet sich ungefähr vier Kilometer östlich der Grenze zu Albanien und ungefähr neun Kilometer westlich von Prizren. Benachbarte Ortschaften sind Vërmica im Westen, Zhur im Osten und Dobrushta im Norden. Im Süden von Shkoza beginnt die Berglandschaft des Koritnik.

Durch Shkoza verlaufen die Nationalstraße M-25 und die Autostrada R 7.

Klima 
In Shkoza herrscht gemäßigtes kontinentales Klima mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 12,2 °C und einer Jahresniederschlagssumme von über 900 mm vor. Im Juli liegt die Durchschnittstemperatur bei 22,3 °C, im Januar bei 0,8 °C.

Geschichte 
Nach der Eroberung Kosovos durch das Königreich Serbien während des Ersten Balkankrieges 1912 richtete die serbische Regierung eine Militärverwaltung vor Ort ein, wobei Shkoza Teil der neu geschaffenen Gemeinde Vrbnica (heute Vërmica) wurde. Bei einer 1919 durchgeführten Volkszählung wurden für das Dorf Shkoza 25 Häuser mit 146 – allesamt albanischen – Einwohnern erfasst.

Bevölkerung und Religion 

Die Volkszählung aus dem Jahr 2011 ergab, dass in Shkoza 788 Menschen wohnen. Von ihnen waren 763 (96,83 %) Albaner, zwei Bosniaken, einer Gorane und 22 gaben keine Angabe bezüglich ihrer Nationalität.

766 deklarierten sich als Muslime und von 22 Personen ist keine Antwort in Bezug auf die Religion vorhanden.

Einzelnachweise 

Ort im Kosovo
Geographie (Gemeinde Prizren)